Лесное сельское поселение — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование в России:

 Лесное сельское поселение — входит в Исилькульский район, Омская область.
 Лесное сельское поселение — входит в Лесной район, Тверская область.
 Лесное сельское поселение — входит в Катав-Ивановский район, Челябинская область.